Questa voce raccoglie le statistiche delle competizioni AFC per club. Queste sono:

 Coppa del Presidente dell'AFC, dal 2005 al 2014.
 Coppa dell'AFC, dal 2004.
 AFC Champions League, dal 1967.
 Coppa delle Coppe AFC, dal 1990 al 2002.
 Supercoppa d'Asia, dal 1995 al 2002.
 Coppa dei Campioni afro-asiatica, dal 1987 al 1999.

Vittorie per squadra 
Aggiornata al 1º novembre 2022.

Vittorie per nazione 
Aggiornata al 1º novembre 2022.

Note

Voci correlate 
Statistiche delle competizioni UEFA per club

Competizioni AFC per club
Statistiche di calcio